Яку́бово () — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области Республики Беларусь.

История 
Упоминается в 1669 году в составе Дубровенской волости в Оршанском повете Великого Княжества Литовского.

Во время второй мировой войны в 1943 году в этой местности были организованы два немецких лагеря, в которых содержалось более 900 человек.

В настоящее время в городке имеется культурно-спортивный центр, сельская библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Население 
 1999 год — 195 человек
 2010 год — 212 человек
 2019 год — 211 человек

Примечания 

Агрогородки Дубровенского района